Le Vernet (Allier)
 Le Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) 
 Le Vernet (Ariège)
 Le Vernet (concentratiekamp)
 Le Vernet (Haute-Loire)
ook:
Le Vernet-Sainte-Marguerite,  Puy-de-Dôme
Vernet, Haute-Garonne
Vernet-la-Varenne, Puy-de-Dôme
Vernet-les-Bains,  Pyrénées-Orientales